Hathor ist:
 Hathor, Göttin der ägyptischen Mythologie
 Hat Hor, ein altägyptischer Pharao der prädynastischen Zeit
 (2340) Hathor, ein Asteroid